Тиар, Понтюс де (Pontus de Tyard; 1521—1605) — французский поэт.
 Тиар, Анри Шарль де (Henri Charles de Thiard; 1723—1794) — французский генерал.